Родине се може односити на:

 Родине (Чрномељ), насељено место у општини Чрномељ, регија Југоисточна Словенија, Словенија
 Родине (Словенија), насељено место у општини Жировница (Словенија), регија Горењска, Словенија
 Родине при Требњем, насељено место у општини Требње, регија Југоисточна Словенија, Словенија